Масканьї () — італійське прізвище. Відомі носії: 

 П'єтро Масканьї (1863-1945) — італійський оперний композитор. 
 Маріо Масканьї (1882-1948) — італійський композитор та музичний педагог. Двоюрідний брат і учень П'єтро Масканьї. 
 Андреа Масканьї (1917-2004) — італійський музичний діяч і політик. Син Маріо Масканьї. 
 Паоло Масканьї (1755-1815) — італійський анатом.